BOW peut faire référence à :
  ;
  (BOW), un concours de beauté international.

Patronyme 

 Clara Bow (1905-1965), actrice américaine surnommée « It Girl ».

Pseudonyme 

 B.O.W., ancien pseudonyme du rappeur finlandais Raymond Ebanks (1970-).

Titre 

 Bow, un téléfilm de 2005 avec Joseph Lawrence (Matt) et Kim Fields ;
 Bow, chanson du groupe de rock britannique Kasabian sortie en 2014.

Toponyme 

 Bow, une localité dans le Devon en Angleterre ;
 Bow, une localité de Londres en Angleterre (historiquement appelé Stratford atte Bowe) ;
 Bow, une localité des îles Orcades en Écosse ;

 Bow, une commune du département de Zamo ;

 Bow, une localité dans l'arrondissement d'Elak-Oku ;

 Bow River, une rivière de l'Alberta, qui passe à Calgary ;
 Bow Lake, un lac sur la Bow River ;
 Bow Glacier, un glacier alimentant en eau la Bow River et le Bow Lake ;
 Bow Valley, une vallée glaciaire creusée par le Bow Glacier ;
 Bow Summit, un mont à proximité du Bow Lake ;
 The Bow, un gratte-ciel en construction à Calgary en Alberta ;

 Bow, une ville de l’État du New Hampshire, aux États-Unis ;
 Bow, une communauté non incorporée de l'État de Washington, aux États-Unis ;
 .

Divers 
Bow peut aussi servir à désigner les éléments suivants :
 arc, en anglais.

Voir aussi 
 longbow, un type particulier d'arc, l'arc long